Ловцы:
 Ловцы — название бродячих сибирских инородцев.

Топоним

Белоруссия 
 Ловцы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Ловцы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Ловцы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Ловцы — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Ловцы — село в Луховицком районе Московской области.
 Ловцы — деревня в Ростовском районе Ярославской области.